Intendente de Chile o Intendencia se refiere a:
 El intendente provincial de Chile, la autoridad en que residía el gobierno superior de las provincias, existente hasta 1976.
 El intendente regional de Chile, la autoridad en que reside el gobierno de cada regiones y que participa en su administración como miembro del gobierno regional.
 Las intendencias de Chile''', divisiones territoriales creadas en Chile con las reformas borbónicas durante el siglo XVIII y existentes hasta 1822.